Rielle ist der Familienname folgender Personen:

 Jean-Charles Rielle (* 1952), Schweizer Politiker (SP)
 Laurence Fehlmann Rielle (* 1955), Schweizer Politikerin (SPS)